

Населені пункти та їхні частини
 Вевюрка — село в гміні Болеславець Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Вевюрка — село в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Вевюрка — село в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вевюрка — частина села Крашув у гміні М'єндзибуж Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки